Abersdorf steht für:
 Abersdorf (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Abersdorf (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern